Хорхе Регейра Москера (Ла Корунья, 14 августа 1962) художник, соединяет технику каллиграфии и живопись. Две его работы выставлены в Современном музее каллиграфии в Москве.

Биография 
Хорхе Регейра начал свою профессиональную деятельность как редактор в рекламных проектах, работал также арт-директором в области рекламы. Всегда интересовался искусстом, в том числе писал рассказы, этот интерес привел его к экспериментам в области экспрессии письменного текста. Как художник выставлялся в таких пространствах как Est_Art, в гостиницах NH Eurobuilding и Hesperia в Мадриде. Он стал первым испанским художником, принявшим участие в 6-ой Международной выставке каллиграфии в Москве, после выставки две его работы были включены в постоянную экспозицию Современного музея каллиграфии в Москве. Регейра самостоятельно осваивает художественные техники; его произведения отличает использование инструментов, созданных им самим из натуральных материалов, таких, как водоросли или ветки.

Ссылки 
 https://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-caligrafo-espanol-jorge-regueira-exhibe-su-arte-en-moscu/10005-3370423
 https://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-caligrafo-espanol-jorge-regueira-exhibe-su-arte-en-moscu/10005-3370423
 https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20171207/artista-caligrafo-gallego-jorge-regueira-6481383
 https://www.elmundo.es/cultura/2018/01/12/5a58d585268e3e0a638b4590.html
 https://www.calligraphy-museum.com/participants/es/jorge_regueira
 https://artvesti.ru/news/2018/12/11/zhivye-shtrihi-ekspressivnaya-kalligrafiya-kak-universalnyj-yazyk-lektsiya-i-master-klass-kalligrafa-horhe-regejry-ispaniya-13-dekabrya-chetverg-19-00-institut-servantesa-novinskij-bulvar-20a/
 https://estetmag.ru/zhivye-shtrixi-ekspressivnaya-kalligrafiya-kak-universalnyj-yazyk/
 https://estetmag.ru/zhivye-shtrixi-ekspressivnaya-kalligrafiya-kak-universalnyj-yazyk/
 https://www.jorgeregueira.com/
 https://www.estartspace.com/es/index.php

Художники Испании